Abbotts steht für:
 John Abbotts (1924–2008), englischer Fußballspieler

 Die Abbotts – Wenn Haß die Liebe tötet, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1997

Siehe auch:
 Abbott
 Abbotts Lake